Fort Stevens peut faire référence à :

 Fort Stevens à Washington
 Fort Stevens dans l'Oregon